Николай Шелухин:
 Шелухин, Николай Леонидович (род. 1958) — завкафедрой хозяйственного и экологического права Донецкого юридического института МВД Украины, д.ю.н., профессор.
 Шелухин, Николай Прокофьевич (1922—1969) — лейтенант Советской Армии, участник ВОВ, Герой Советского Союза (1944).